Васи́лий Степа́нович Хро́мченко (Храмченко; 1792—1849) — русский мореплаватель, исследователь Берингова моря, трижды обогнувший земной шар; капитан-лейтенант.

Биография 
Родился в 1792 году в небогатой семье.

В 1815 году окончил Кронштадтское штурманское училище и был зачислен штурманским помощником унтер-офицерского чина в экипаж брига «Рюрик», водоизмещением  Снаряженный на средства канцлера России — графа Н. П. Румянцева под командой О. Е. Коцебу — «Рюрик» отправился в продолжительное плавание с целью поисков прохода из Тихого океана в Атлантический вдоль арктических берегов Северной Америки, так называемого Северо-Западного прохода (Кругосветное плавание Коцебу). За время почти трехлетнего кругосветного плавания Василий Хромченко приобрел океанский опыт, развивая своё навигаторское искусство возле берегов Аляски, среди коралловых атоллов Центральной Океании, в штормах в пролива Дрейка.

После возвращения «Рюрика» в Россию — Хромченко был приглашен на службу в РАК в чине мичмана. Несколько лет прослужил в Русской Америке, выполняя различные поручения руководства РАК. 21 апреля 1823 года произведён в лейтенанты. В 1824 году был назначен командиром того же брига «Рюрик», на котором он совершил свою первую кругосветку. В том же году награждён орденом Св. Анны III степени. В 1826 году возвратился в Петербург.

В 1828—1830 годах Хромченко совершил своё второе кругосветное плавание, командуя кораблем «Елена». Парусник «Елена» под командованием Хромченко обогнул земной шар в рекордно короткие по тем временам сроки — всего за  Кроме того, Хромченко впервые в кругосветном плавании удалось сохранить всю свою команду — русскими моряками не было потеряно ни одного человека — все благополучно вернулись домой. 5 ноября 1830 года произведен в капитан-лейтенанты и за доставку из Бразилии для Императорского Ботанического сада экземпляров редких растений пожалован бриллиантовым перстнем.

В 1831—1833 годах он на военном транспорте «Америка» в третий раз обогнул земной шар. За этот поход Хромченко был награждён орденом Святой Анны 2 степени.

В 1835—1842 годах Василий Хромченко плавал на разных кораблях, на корабле «Фершампенуаз» крейсировал в Балтийском море.

13 января 1843 года он был произведен в капитаны 2 ранга и уволен со службы. Поселился и жил в Ораниенбауме.

Умер в 1849 году, похоронен в .

Память 
Именем Хромченко (Храмченко) названы:
 мыс на восточном побережье северного острова Новой Земли;
 залив на восточном побережье северного острова Новой Земли.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Хромченко Василий Степанович (1792—1849)
 Хромченко (Храмченко) Василий Степанович

Выпускники Балтийского штурманского училища